Toponímia:
 Pujalt: municipi de la comarca de l'Anoia.
 Pujalt: indret entre els municipis de Gósol (Berguedà) i de la Coma i la Pedra (Solsonès)
 Pujalt: nucli de població del municipi de Pardines (Ripollès)
 Pujalt: nucli de població del municipi de Sort (Pallars Sobirà)